Kwalifikacje do AFF Suzuki Cup 2010 odbywały się w dniach 22 - 26 października 2010. Cztery zespoły grały systemem "każdy z każdym". Mecze rozgrywane były w Laosie. Do AFF Suzuki Cup 2010 awansowały dwie najlepsze reprezentacje.

Zespoły

Eliminacje
Mecze odbywały się w Wientian w Laosie.

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona turnieju

2010 w piłce nożnej
ASEAN Football Championship

de:ASEAN-Fußballmeisterschaft 2010#Qualifikation